David Giffin – ex rugbista a 15 australiano
 Emily Giffin – scrittrice statunitense
 Merritt Giffin – discobolo statunitense